Nicole Zignago Moro (Lima, 27 de diciembre de 1995) es una cantante y compositora peruana.

Biografía 
Nicole Zignago nació el 27 de diciembre de 1995 en la ciudad de Lima, es hija del cantautor peruano Gian Marco. 

Su interés por la música surgió a raíz de su padre, cuando tenía 14 años su padre la invitó a cantar junto a él en uno de sus conciertos. En 2016 ingresó a estudiar música en Berklee College of Music en ciudad de Boston, Estados Unidos.

Carrera 
Sus inicios en la escena musical fue como youtuber subiendo videos sobre de maquillaje y covers de canciones.

En 2017 compuso la canción «1, 2, 3» de Sofía Reyes del cual comparte su coautoría.

En 2019 debutó como cantante con la canción «La ola», junto al cantante mexicano Marco Mares. Posteriormente en 2020 lanzó su primer sencillo como solista titulado «Preguntas (?)». El mismo año participó en el remix de «Ella-remix de ellas» junto a la cantante colombiana Pitizion y la mexicana Kenia Os.

En 2019 firmó un contrato con la editora de música Warner Chappell.  En 2021 firmó con el sello discográfico Warner Music México.

En 2022 fue nominada a los Premios Grammy Latinos en la categoría «mejor artista nuevo».

Vida personal 
Desde 2021 mantiene una relación con la futbolista mexicana Fernanda Piña.

Discografía

EP 
2021: Así me siento hoy

Sencillos 
2020: «Preguntas (?)»
2020: «Feelings»
2021: «Quién lo diría» 
2021: «Karate»
2022: «Me gusta que me gustes»
2022: «Corazón frío»

Referencias

Enlaces externos 

 Nicole Zignago en YouTube
 Nicole Zignago en Instagram

Nacidos en Lima
Cantantes femeninas de Perú
Cantantes de pop de Perú
Cantautores de Perú
Compositores de Perú
Youtubers de Perú
Lesbianas de Perú
Cantantes LGBT de Perú